Toponímia:
 Conrad (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Conrad (Montana), població dels Estats Units a l'estat de Montana 
 Biografies:
 Prenom:
 Conrad el Roig o de Lorena dit «el Roig» (? - 955), duc de Lotaríngia (945-953) 
 Conrad el Vell (? - 906), dit el Vell o l'Antic, duc de Turíngia (892 - 906)
 Conrad de Gelnhausen (Gelnhausen, c.1320/25 - Heidelberg, 1390), teòleg i canonista alemany 
 Conrad d'Ivrea (? - 1001) marquès d'Ivrea (965 - 990) 
 Conrad Llança (? - Cap d'Orlando, 1299), militar sicilià a les ordres de Pere el Gran 
 Conrad V o Conradí de Sicília (castell de Wolfstein, Baviera 1252 - Nàpols 1268), duc de Suàbia, rei titular de Jerusalem i rei de Sicília (1254-1258)
 Sant Conrad o Conrad Confalonieri (Calendasco, 1290 - Noto, Sicília, 1351) eremita, terciari regular franciscà i pelegrí, venerat com a beat per l'Església catòlica 
 Conrad Beck (Schaffhausen, 1901 - Basilea, 1989), compositor suís 
 Conrad Colomer i Rogés (Barcelona, 1840 – 1898), dramturg, llibretista de sarsueles, actor i cantant 
 Conrad Gessner (1516 – 1565), zoòleg i botànic suís
 Conrad Heinrich Christoph Willgerodt (1841, Bad Harzburg, Baixa Saxònia - 1930, Friburg de Brisgòvia, Baden-Württemberg), químic orgànic alemany 
 Conrad Meit (Worms, ~1480 - Anvers, 1550/1551), escultor renaixentista de l'escola flamenca 
 Conrad Moench (Kassel, 1744 - Marburg, 1805), botànic i professor 
 Conrad Paumann (Nuremberg, 1410 - Munic, 1473), compositor, llaütista i organista alemany 
 Conrad Portas i Burcet (Sant Feliu de Guíxols, 1901 - Barcelona, 1987), futbolista 
 Conrad Rafart i Arza (Solsona, 1979), intèrpret de tenora, professor música i compositor de sardanes
 Conrad Peter Laar (1853, Hamburg, Prússia - 1929, Bonn, Alemanya), químic alemany 
 Conrad Rautenbach (Zimbabwe, 1984), pilot de ral·lis natural de Zimbabwe 
 Conrad de Reventlow (Copenhaguen, 1644 - Clausholm, 1708), noble i polític danès 
 Conrad Roure i Bofill (Barcelona, 1841 - 1928), dramaturg i periodista 
 Conrad Saló i Ramell (Granollers, 1906 - La Bisbal, 1981), músic i compositor de sardanes
 Conrad Schumann (1942, Leutewitzh - 1998, Oberemmendorf 
 Conrad Son (Barcelona, 1966), director, realitzador, productor, guionista, compositor de bandes sonores i actor de cinema porno
 Conrad Winter (Estrasburg, 1931), escriptor alsacià 
 Cognom:
 Charles Conrad (1930 - 1999), astronauta nord-americà 
 Joseph Conrad, escriptor de pares polonesos que el 1886 es va nacionalitzar britànic